Минни:

 Минни — тауншип в округе Белтрами, Миннесота, США.
 Минни Маус — персонаж, созданный в 1928 году Уолтом Диснеем.
 Минни () — страна, упоминаемая в Библии (например, , ). Может обозначать часть Армении. Также в клинописных надписях «Маnnai» означает часть Исторической Армении между озёрами Ван и Урмия.

Примечания